Lyes Hafid Houri (Lomme, 19 januari 1996) is een Frans-Marokkaans voetballer die als middenvelder speelt.

Carrière 
Lyes Houri speelde van 2013 tot 2015 bij Valenciennes FC, waar hij vooral in het tweede elftal speelde. In de winterstop van 2015 vertrok hij naar SC Bastia, waar hij ook vooral in het tweede elftal speelde. In de winterstop van 2017 werd hij aan Roda JC verhuurd, waar hij nooit in actie kwam. In het seizoen 2017/18 kwam Houri uit voor het tweede team van RC Lens. Sinds het seizoen 2018/19 speelt hij in Roemenië voor Viitorul Constanța. In januari 2020 ging hij naar het Hongaarse MOL Fehérvár.

Statistieken

Beloften

Senioren

Zie ook 

 Lijst van spelers van SC Bastia
 Lijst van spelers van Valenciennes FC

Frans voetballer
Marokkaans voetballer